Le Royaume du Champa est un ancien royaume situé, autrefois, au centre et au centre-sud du Viêt Nam actuel.
 Champa était la capitale du royaume de l'Anga (Inde ancienne).
 Champa Tendar (1870 - 1922) était un homme politique et un militaire tibétain.
 le Nag champa est une fragrance originaire d'Inde.
 le  est un papillon de la famille des Noctuidae.
  est une actrice américaine.
  était un politicien d'Inde.
 Pio Campa (1881-19641), acteur italien.

Homonymie de patronyme italien